Корнет:
 Корнет — воинский чин в армиях ряда государств мира.

Музыкальные инструменты 
 Корнет (корнет-а-пистон) — медный духовой инструмент, родственный трубе.
 Корнет (цинк) ― деревянный духовой инструмент эпохи Возрождения и барокко.

Техника и вооружение 
 «Корнет» — противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения, и его модификации:
 «Корнет-Э» — экспортная модификация комплекса «Корнет».
 «Корнет-Д» — модернизированная версия комплекса «Корнет».
 «Корнет-ЭМ» — экспортная версия комплекса «Корнет-Д».
 РКС «Корнет» — 9-мм травматический револьвер под патрон АЛ-9Р с резиновой пулей, разработанный в 1995 году (первый образец травматического оружия украинского производства)
 ИЖ-67 «Корнет» — 4,5-мм пневматический пистолет, разработанный в 1994 году Ижевским механическим заводом

Фамилия 
 Корнет, Джордж (1877—1952) — британский ватерполист, двукратный олимпийский чемпион.
 Корнет, Игорь Александрович (род. 1973) — министр внутренних дел ЛНР.
 Корнет, Линда (род. 1962) — голландская гребчиха.
 Корнет, Люк (род. 1995) — американский баскетболист.
 Корнет, Хан (род. 1982) — испанский киноактёр.
 Корнет, Юлиус (1793—1860) — немецкий оперный певец.

Другое 
 Одно из названий кондитерского мешка.

См. также 
 Корне